O Associação Sport Clube Real Júnior é um clube multidesportivo na ilha de Santiago, em Cabo Verde. Possui futebol e atletismo.

Futebol

Referências

Ligações externas 
Profil de clube na Zerozero
Profil de clube na Ogol

Clubes de futebol de Cabo Verde
Liga Insular de Santiago (Zona Norte)
Tarrafal (Cabo Verde)